Manor o Manor house (in italiano maniero, villa, fattoria o castello) può significare:

Aziende 
 Manor AG – catena di grandi magazzini svizzera
 Manor Motorsport – scuderia automobilistica britannica
 Manor Studio – studio di registrazione

Geografia 
 India
 Manor – suddivisione dell'India classificata come census town
 Regno Unito
 Manor Park – quartiere di Londra
 Boston Manor – stazione della metropolitana di Londra
 Stati Uniti d'America
 Manor – comunità statunitense nella California
 Manor – comunità statunitense nella Georgia
 Manor – borough statunitense nella Pennsylvania 
 Manor – città statunitense nel Texas
 Briarcliff Manor – comune statunitense
 Naples Manor – census-designated place statunitense
 Wilmington Manor – census-designated place statunitense

Pagine correlate 
Manor House
The Manor